Sisu steht für:

 Donau-Sisu, eine Serie von Schnelllastern, siehe DKW-Schnellaster
 einen Wasserdrachen im Film Raya und der letzte Drache
 Mount Sisu, ein Berg in der Antarktis
 Sisu, kulturelles Konstrukt in Finnland
 Sisu (Lebensmittel), finnische Lakritzpastille
 Sisu (Film), finnischer Film 
 Sisu (Schiff), finnischer Eisbrecher
 Sisu (Vorname), finnischer Vorname
 Sisu Auto, finnischer Fahrzeughersteller mit den folgenden Produkten
 Sisu A-45, LKW
 Sisu K-44, LKW
 Sisu KB-112, LKW
 Sisu K-50SS, LKW
 Sisu Pasi, Transportpanzer
 Sisu SA-150, LKW
 Sisu SA-240, LKW
 Sisu Diesel, einen finnischer Dieselmotorenhersteller, siehe AGCO Power
 Sisuradio, ehemaliger Name eines Radioprogramms bei Sveriges Radio, heute Sveriges Radio Finska

SISU steht als Abkürzung für:
 Shanghai International Studies University, siehe Fremdsprachenuniversität Shanghai
 SISU Basketball Klub, dänischer Basketballverein

Abkürzung